Die Plattform Industrie 4.0  ist ein Netzwerk in Deutschland, mit dem Ziel die Digitalisierung in der Industrie zu fördern. Die Plattform wurde 2013 als ein Gemeinschaftsprojekt der deutschen Wirtschaftsverbände BITKOM, VDMA und ZVEI zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Industrie 4.0 der Hightech-Strategie der Bundesregierung gegründet.

Industrie 4.0 
Industrie 4.0 ist als ein sogenanntes „Zukunftsprojekt“ der Bundesregierung im November 2011 im Aktionsplan zur Hightech-Strategie 2020 verabschiedet worden. 

Die Plattform wird geleitet von:
 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
 Bundesministerium für Bildung und Forschung
 Deutsche Telekom AG
 Robert Bosch GmbH
 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
 IG Metall
 SAP SE
 Fraunhofer-Gesellschaft
 Siemens AG
 Festo AG
 Schunk GmbH & Co. KG

Kritik 
Die Plattform steht in der Kritik, da es außer Maßnahmenempfehlungen und Gremienarbeit keine konkreten Ergebnisse gegeben habe.

Auch an einem gemeinsamen Vorgehen deutscher und europäischer Unternehmen fehlte es. So die Kritik von 2015: Im Gegensatz zu den USA, wo sich mit dem Industrial Internet Consortium (IIC) große Firmen zusammengeschlossen haben, um gemeinsame Standards zu erarbeiten. Heute unterhält die Plattform Industrie 4.0 drei multinationale (G20, trilaterale Kooperation mit Frankreich und Italien, D-A-CH-Kooperation mit Österreich und der Schweiz) sowie sieben bilaterale (Australien, China, Japan, Niederlande, Mexiko, Tschechien, USA) Kooperationen.

Weblinks 
 Plattform Industrie 4.0
 Definition des Begriffs Industrie 4.0 der Plattform Industrie 4.0
 Industrie 4.0 – Hightech-Strategie der Bundesregierung

Einzelnachweise 

Produktionstechnik
Automatisierungstechnik
Industrie 4.0
Wissenschaft und Forschung in Deutschland